Рђа је реч која може да се односи на:

Металургија 
 Рђа - У металургији рђа је оксид гвожђа, то је физичко-хемијски процес оксидације гвожђа. Други назив за рђу је корозија

Биологија 
 Рђа (биологија) - У Биологији рђа су биљне болести које изазивају патогене гљиве из реда Пуциниалес